Die Liste der Weltcuporte im alpinen Skilauf listet alle Weltcuporte im Alpinen Skiweltcup seit dessen Einführung in der Saison 1967 auf. Der Ort mit den meisten Weltcuprennen ist Val-d’Isère, wo bis zur Saison 2019/20 179 Weltcupbewerbe bei Damen und Herren ausgetragen wurden. Bei den Herren hat Kitzbühel mit 174 Rennen am häufigsten Weltcupbewerbe veranstaltet, bei den Damen führt Cortina d’Ampezzo mit 94 Rennen die Rangliste an.

Insgesamt wurden bisher an 179 Orten in 25 heutigen§ Ländern Weltcuprennen ausgetragen:
 an je 25 Orten in Österreich und der Schweiz,
 je 22 in Frankreich und Italien,
 20 in den USA,
 12 in Deutschland,
 10 in Kanada,
 9 in Norwegen,
 8 in Schweden,
 5 in Japan,
 an jeweils zwei in Bulgarien, Russland, Slowakei§, Slowenien§, Spanien und Südkorea, sowie
 an je einem Ort in Andorra, Argentinien, Australien, Bosnien und Herzegowina§, Finnland, Kroatien§, Neuseeland, Polen und Tschechien.
§ Bis 1992 war die Slowakei ein Teil der Tschechoslowakei; Bosnien und Herzegowina, Kroatien, sowie Slowenien waren Teile von Jugoslawien.

Somit wurden bereits Weltcuprennen auf allen Kontinenten außer Afrika und Antarktika gefahren, allerdings findet der Großteil der Rennen in Europa und Nordamerika statt.

Die Liste umfasst
 Abfahrten (AF),
 Super-Gs (SG),
 Riesenslaloms (RS),
 Slaloms (SL),
 Kombinationswettbewerbe (KW),
 Parallel-Wettbewerbe (PAR),
 K.-o.-Wettbewerbe (KO) und
 Mannschaftswettbewerbe (MW).

Herren

Orte 
Stand: 20. März 2022

Länder 
Stand: 20. März 2022

Damen

Orte 
Stand: 20. März 2022

Länder 
Stand: 20. März 2022

Weblinks 
 Offizielle Website

 Herren
 FIS-Datenbank – Orte
 FIS-Datenbank – Länder

 Damen
 FIS-Datenbank – Orte
 FIS-Datenbank – Länder

Einzelnachweise 

!Weltcuporte
Weltcuporte Alpiner Skilauf
Liste (Ski Alpin)